Sântioana ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Sântioana (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Sântioana (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Sântioana (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Sântioana de Mureș, Dorf im Kreis Mureș